Walerija Jewgienjewna Tiuleniewa (ros. Валерия Евгеньевна Тюленева; ur. 27 września 1997 w Szczuczyńsku) – kazachska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 20 listopada 2013 roku, podczas zawodów Pucharu Europy Wschodniej (Eastern Europe Cup) w rosyjskiej miejscowości Wierszyna Tioi, gdzie zajęła 68. na dystansie 5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 10 grudnia 2017 roku w Davos, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym zajęła 43. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 25 listopada 2017 podczas drugiego dnia mini cyklu Ruka Triple. Na dystansie 10 km stylem klasycznym uplasowała się na 30. pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Kazachscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1997